Оле́г Евгеньевич Елово́й (18 мая 1967, Иланский, Иланский район, Красноярский край, РСФСР, СССР — 24 апреля 2001, Ницца, Франция) — российский художник, директор, инициатор и создатель «Музея простого искусства Урала и Сибири». Работал в технике неопримитивизма, позднее занимался инсталляциями и перформативными актами.

Биография 
В 1991 году окончил отделение дизайна Свердловского архитектурного института.

Участвовал в арт-объединениях «Басик» и «Eurocon». Принимал участие в масштабных выставках «Eurocon-96» и «Post-ВДНХ».

Создал «Музей простого искусства Урала и Сибири», известный в арт-кругах как «Дача Елового». Этот музей негласно заменил собой галерею «Eurocon» после её закрытия.

Организовал три екатеринбургских конкурса ювелирных изделий: сначала из гвоздей («Мастер гвоздь», 1997), затем из столовых ложек («Ложка дальше», 1998) и, наконец, из консервных банок из-под тушёнки («Искусственная банка», 1999).

Весной 2001 года Олег Еловой отправился во Францию для подготовки новой выставки. 24 апреля 2001 года он скоропостижно скончался в Ницце.

Похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Персональные выставки 
 2021 — «Еловой и окрестности». Екатеринбургский музей изобразительных искусств, ул. Воеводина, 5, Екатеринбург .
 2014 — «Персональная выставка Олега Елового». Галерея «Антонов», Екатеринбург.
 2010 — «Возвращение». Галерея «ОкNо», Челябинск.
 2007 — «Привет, Олежка!»   выставка Олега Елового и Виктора Давыдова, Екатеринбургская галерея современного искусства
 2004 — выставка коллекции картин «Музея простого искусства Урала и Сибири», Галерея Одоевского, Екатеринбург.
 2003 — «Просто живопись». Выставка коллекции картин «Музея простого искусства Урала и Сибири».
 2002 — «Еловой». Екатеринбургский музей изобразительного искусства, Екатеринбург.
 2001 — «Переселение художника» (совм. с Д. Куниловым), Музей молодёжи, Екатеринбург.
 2001 — «На границе». Галерея «Капитал», Екатеринбург.
 2001 — «Олег Еловой». Галерея Simposion, Париж.
 2001 — «Совместное» (совм. с А. Росси). Музей молодёжи, Екатеринбург.
 1999 — «Доски» (совм. с Сайфулин, Альберт). Екатеринбург.
 1997 — «Еловой — наш художник». Белая галерея, Екатеринбург.
 1997 — «Новые русские ангелы» (совм. с В. Мизиным). Quai de la Gare, Париж.
 1994 — «Просто живопись». Музей молодёжи, Екатеринбург.

Цитаты 
 «На выставке в „Белой галерее“, как, впрочем, и на всех остальных выставках, Еловой демонстрирует ту самую живопись, которой отворили жилы в начале века, окончательно освободив её от подмалевок и лессировок. Как оказалось, тут была скрыта подвижная и живая красочная ткань, что вспенивается и густеет в каждом мазке и от каждого движения кисти. Это освобождённое движение краски и живописи всегда радует зрителя, сливаясь с его представлениями о неиссякающих источниках жизни, о мерцании не загустевшей ткани, из которой лепится мир, о живой воде, в которую он всегда может окунуть свою обременённую сознанием голову. Существование такой живописи беспричинно и, как видим, неистребимо (даже усилиями пост- и постпостмодернистов) как жизнь» — В. Словиковская, 1997.

Олег Еловой в кино 
 В 2007 году в Москве в рамках восьмого международного фестиваля сверхкороткого фильма «ESF’07» во внеконкурсной программе был показан фильм «Живопись живая», «ожившие картины» Олега Елового.

Примечания

Ссылки 
 Онлайн-выставка «Еловой и окрестности» на сайте АртПлатформа 
 «Просто Еловой» страница на сайте www.vk.com/oleg_elovoy
 Олег Еловой на сайте www.gif.ru 
 Олег Еловой на сайте www.facebook.com/ElovoyOleg
 Картины Олега Елового в коллекции Екатеринбургской галереи современного искусства www.uralgallery.ru 

Выпускники Уральского архитектурно-художественного университета
Современные художники России
Похороненные на Широкореченском кладбище